National City (Illinois)
 National City (Kalifornia)